Масюко́вщина () — железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги на линии Минск-Пассажирский — Молодечно, расположенный в Минске, между станцией Минск-Северный (до 2011 года — остановочным пунктом Радиаторный) и остановочным пунктом Лебяжий на перегоне Минск-Северный — Ждановичи.

История 
Остановочный пункт пригородных поездов был открыт в 1951 году на железнодорожной линии, которая была открыта 14 января 1873 года как пусковой участок Вильня — Минск Либаво-Роменской железной дороги.

В 1963 году остановочный пункт был электрифицирован переменным током (~25 кВ) в составе участка Минск — Олехновичи, который стал первым электрифицированным участком Белорусской железной дороги.

В 2009 году Белорусская железная дорога совместно с Минским городским и областным исполнительными комитетами разработала и утвердила совместный план действий по организации в Минске внутригородских перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Согласно этому плану в 2010—2011 годах проводилась реконструкция остановочного пункта, в ходе которой был организован пересадочный узел с наземными видами пассажирского транспорта, возведены новые пассажирские платформы, установлены навесы, построен подземный пешеходный переход.

В 2013 году было завершено строительство третьего железнодорожного электрифицированного пути до станции Ждановичи.

Устройство 
Остановочный пункт состоит из двух прямых пассажирских платформ, длиною по 235 метров. Платформа в направлении центра города является островной, платформа в направлении Молодечно — береговая, на обоих платформах установлены защитные навесы. Пересечение железнодорожных путей на остановочном пункте осуществляется по подземному пешеходному переходу, там же находятся входы-выходы на платформы. Имеются несколько билетных касс (работают круглосуточно), которые расположены на южном выходе со станции, на улице Михася Лынькова.

Пассажирское сообщение 
На платформах остановочного пункта останавливаются электропоезда региональных линий эконом-класса (они же пригородные электрички), следующие до станций Молодечно (9 пар электропоездов в сутки) и Гудогай (6 пар в сутки); а также электропоезда городских линий, которые следуют до станции Беларусь, расположенной в Заславле (всего 18 пар электропоездов в сутки). Время в пути до Гудогая составляет 2 часа 59 минут, до Молодечно — 1 час 35 минут, до станции Минск-Пассажирский — 10 минут.

На выходах со станции расположены остановки городского общественного транспорта (автобус, троллейбус) от которых отправляются маршруты в направлении центра города (железнодорожный вокзал), в микрорайоны Масюковщина, Серебрянка, Раковское Шоссе, Юго-Запад; к улицам Одоевского, Серова.

Достопримечательности 
Возле выхода со станции, на улице Тимирязева расположен памятник советским военнопленным на месте бывшего Масюковщинского лагеря смерти. Лагерь «Штатлаг № 352», он же Лесной лагерь был создан в июле 1941 года немецко-фашистскими захватчиками для массового физического уничтожения советских военнопленных и имел несколько филиалов. Был огорожен несколькими рядами заборов из колючей проволки, высотой 2—5 метра с охранными вышками. Пленные располагались в летних бараках и полуразрушенных зданиях; на сутки одного человека приходилось 100—200 грамм эрзацхлеба и ⅓ литра баланды. В концлагере была установлена жёсткая система казней и массовых убийств. После выхода Италии из гитлеровской коалиции, сюда свозили пленных итальянских солдат. За время существования концлагеря до 3 июля 1944 года, здесь были убиты более 80 тысяч советских граждан

В 1949 году на месте бывшего концлагеря был установлен памятник-монумент: стена-посвящение и ротонда, в которой хранится книга с именами части убитых (более 9 тысяч человек).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 (на 12 марта 2021 г.)

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Минска